Laimer ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Laimer (* 1985), italienischer Naturbahnrodler
 Hans Laimer (1880–1922), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter und Nationalratsabgeordneter (SDAP)
 Konrad Laimer (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Michl Laimer (* 1965), Südtiroler Politiker
 Robert Laimer (* 1966), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat

Siehe auch:
 Leimer